Highly Strung – album di Steve Hackett del 1982
Highly Strung – singolo di Spandau Ballet del 1984, dall'album Parade
Highly Strung – traccia dell'album A Grounding in Numbers dei Van der Graaf Generator del 2011